Колонија Ваље Верде има више значења:

 Колонија Ваље Верде (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Колонија Ваље Верде (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Ваље Верде (Мазатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику